Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2020—2021 — 27-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2021
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2020 у спорті Боснії та Герцеговини
2021 у спорті Боснії та Герцеговини